Insatiable ("insaziabile" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Insatiable – singolo di Prince del 1992, dall'album Diamonds and Pearls
Insatiable – singolo di Darren Hayes del 2002, dall'album Spin
Insatiable – singolo di Nadine Coyle del 2010
Insatiable – album di Nadine Coyle del 2010

Cinema 
Insatiable – film pornografico del 1980 con protagonista Marilyn Chambers

Televisione 
Insatiable – serie televisiva statunitense